Het Engelse woord voor onzichtbaar

Popmuziek 
 Invisible (Paint It Black), ep van de Amerikaanse punkband Paint It Black
 Invisible (U2), nummer van de Ierse rockband U2
 Invisible (NDV), muziekalbum van Nick D'Virgilio

Films 
 Invisible (2006) van Adam Watstein met James Tupper en Kim Tongetti
 Invisible (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016
 Invisible (televisieserie 2020), Amerikaanse televisieserie
 The Invisible (2007) van David S. Goyer met Justin Chatwin en Margarita Levieva
 Den osynlige (2002, internationale titel The Invisible) van Joel Bergvall en Simon Sandquist met Gustaf Skarsgård